Сънисайд може да се отнася за:
 Градове в САЩ
 Сънисайд (Вашингтон)
 Сънисайд (Юта)

 Други
 Сънисайд (Сан Франциско), квартал на Сан Франциско, САЩ